Deblin kan syfta på följande platser:

Polen 

 Dęblin (kommunhuvudort), Lublins vojvodskap, Powiat rycki, 
 Dęblin (kommun), Lublins vojvodskap, Powiat rycki,

Tjeckien 

 Deblín, ort, Södra Mähren, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar